Harald Pinxten (Neerpelt, 1 september 1977) is een Belgisch voormalig voetballer die doorgaans als centrale verdediger speelde.

Carrière 
Pinxtens carrière begon bij KVV Overpelt Fabriek. Vervolgens trok hij naar Heusden-Zolder en Antwerp FC, waar hij opgemerkt werd door Livingston FC, een club uit de Schotse Premier League. Na één seizoen Schotland en degradatie met Livingston sloot Pinxten zich aan bij KVSK United. In 2011 speelde hij 1 seizoen voor Esperanza Neerpelt in vierde nationale. In de zomer van 2012 maakte hij de overstap naar een andere vierdeklasser KFC Oosterzonen.

Pinxten, Harald

Clubstatistieken 

Bron: sport.be - sporza.be